Eine Ludwigsbrücke gibt es in:

 Bad Kissingen, siehe Ludwigsbrücke (Bad Kissingen)
 Bamberg, siehe Ludwigsbrücke (Bamberg)
 Berlin, siehe Prinzregent-Ludwig-Brücke (Berlin)
 Fürth, siehe Ludwigsbrücke (Fürth)
 München, siehe Ludwigsbrücke (München)
 Schwarzach am Main, siehe Ludwigs-Brücke
 Worms, siehe Ernst-Ludwig-Brücke (Worms)
 Würzburg, siehe Ludwigsbrücke (Würzburg)